Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, кратко именуемое Соединённым королевством или Великобританией, состоит из четырех «исторических стран» (): Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Каждая страна Соединённого Королевства имеет свою собственную систему административного и географического деления, которое часто ведёт происхождение ещё со времён ранних королевств и  англосаксов и нормандского завоевания, то есть задолго до появления государства Великобритания.

Три из четырёх исторических стран (кроме Англии) обладают значительной степенью автономии.

Ключевые факты

Идентичность 

Согласно британскому исследованию социальных отношений, в целом существует две интерпретации британской идентичности с разными акцентами на этнические и гражданские аспекты:

Из двух точек зрения на британскую идентичность гражданский взгляд стал доминирующим, и в этом качестве британскость иногда считается институциональной или всеобъемлющей государственной идентичностью. Этим объясняется почему иммигранты в первом, втором и третьем поколении чаще называют себя британцами, а не англичанами, северными ирландцами, шотландцами или валлийцами, потому что это «институциональная, инклюзивная» идентичность, которая может быть приобретена в результате натурализации по британскому закону о гражданстве; подавляющее большинство людей в Великобритании, принадлежащих к этническому меньшинству, чувствуют себя британцами. Однако такое отношение более распространено в Англии, чем в Шотландии или Уэльсе; «белые англичане считали себя в первую очередь англичанами, а затем британцами, и большинство людей из этнических меньшинств считали себя британцами, но никто не идентифицировал себя как англичанин, ярлык, который они ассоциировали исключительно с белыми людьми». Напротив, в Шотландии и Уэльсе «была гораздо более сильная идентификация с каждой страной, чем с Великобританией».

Примечания

Литература 
 
 
 

География Великобритании
Государственное устройство Великобритании